Jacob Rasmussen er navnet på flere personer:

 Jacob Rasmussen (skuespiller) - dansk skuespiller
 Jacob Vandsø Rasmussen - dansk fodboldspiller
 Jacob Rasmussen (fodboldspiller, født 1974) - dansk fodboldspiller
 Jacob Moe Rasmussen - dansk cykelrytter